Юри́ст (, ; от  «право») — специалист по правоведению, юридическим наукам; практический деятель в области права.

Юридические профессии 
Понятие «юрист» объединяет всех людей, занимающихся разнородной профессиональной юридической деятельностью — судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов, юристов в организациях, юристов, занимающихся частной практикой и других.

Россия 
В Российской Федерации юристом может быть лицо, получившее среднее профессиональное или высшее юридическое образование. Юрист может оказывать правовую помощь и юридические услуги по уголовным, гражданским, налоговым, трудовым, семейным, наследственным, жилищным, корпоративным, административным и другим делам в области права. Статус адвоката необходим юристу только для осуществления защиты по уголовному делу. По некоторым категориям уголовных дел защита может осуществляться лицами, не имеющими адвокатского статуса.

Военный юрист — офицер с военно-юридической учетной специальностью. В Вооруженных Силах России военные юристы замещают должности в органах военной прокуратуры, в военных судах, в органах военной юстиции (военно-юридические службы объединений, соединений и воинских частей), среди профессорско-преподавательского состава военных ВУЗов. Для военных юристов установлены воинские звания с приставкой «юстиции», например, «капитан юстиции».

Профессиональный праздник 

Во многих странах есть профессиональные праздники юристов. Например, в России с 2008 года установлен «День юриста» — 3 декабря. Существуют также праздники отдельных категорий юристов.

См. также 
 День юриста
 Юридическое образование
 Паралегал
 Юридическая клиника

Примечания

Литература

Ссылки 

 Краткая характеристика специальности 030503 Правоведение — Квалификация выпускника — юрист.

Юриспруденция